Коженко́ва — женская форма русской фамилии Коженков. Известные носительницы:

 Коженкова, Алла Владимировна (род. 1940) — советская и российская художница-сценограф.
 Коженкова, Анастасия Николаевна (род. 1986) — украинская гребчиха, олимпийская чемпионка.
 Коженкова, Клавдия Игнатьевна (род. 1949) — советская гребчиха.